Бузинов — русская фамилия. Женская форма Бузинова.

Известные носители 
 Бузинов, Александр Сергеевич (род. ?) — советский и российский военный и научный деятель, капитан 1-го ранга.
 Бузинов, Вадим Николаевич (1922—1978) — Герой Советского Союза.
 Бузинов, Валентин Николаевич (род. 1939) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 
 Бузинов, Станислав Николаевич (1931—2012) — советский и российский учёный.

 Бузинова, Елена Александровна (род. 1989) — белорусская футболистка, чемпионка Белоруссии (2004, 2005, 2011, 2012).
 Бузинова, Майя Николаевна (1929—2022) — советский режиссёр, художник-мультипликатор.

См. также 
 Бузиново
 Бузиновка